был заключён 24 июля 1907 года между Японской и Корейской империями.

Предыстория договора 
Корейская империя стала протекторатом Японии согласно японо-корейскому договору о протекторате. В соответствии с договором, Корея потеряла право на проведение самостоятельной внешней политики. Однако в 1907 году император Коджон послал трёх человек на Гаагскую конференцию о мире, чтобы попытаться представить Договор о протекторате как несправедливый и аннулировать его. В результате 18 июля 1907 года, находясь под давлением японцев, Коджон был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Сунджона.
Через шесть дней Япония подписала с правительством Кореи новый договор, значительно расширявший права генерал-резидента и сокращавший суверенитет Кореи. К договору также прилагался неопубликованный дипломатический меморандум, передававший корейскую армию, полицию и суды под управление Японии.

Текст договора 

Правительства Японии и Кореи, желая улучшить благосостояние Кореи, с целью принести процветание корейскому народу, договорились о нижеследующем.

1. Во всех вопросах, связанных с административными реформами, правительство Кореи будет получать руководящие инструкции от .
 
2. Законы, принимаемые правительством Кореи, должны будут получить предварительное одобрение генерал-резидента.

3. Судебная власть в Корее будет отделена от административной.

4. Назначения и увольнения высокопоставленных офицеров не могут быть произведены без согласия генерал-резидента.

5. Корейское правительство будет назначать на любые посты, связанные с Кореей и Японией, лиц, рекомендованных генерал-резидентом.

6. Корейское правительство не будет назначать иностранцев на государственную службу без предварительной консультации с генерал-резидентом.

7. Первый пункт японо-корейского протокола, подписанного 22 августа 37 года эры Мэйдзи, признается утратившим силу.

 От Великой Японии — Ито Хиробуми, граф, генерал-резидент, 24 июля, 40-й год эры Мэйдзи (1907) (подпись)
 От Великой Кореи — Ли Ван Ён, премьер-министр, 24 июля, 11-й год эры Кванму (1907) (подпись)

Дипломатический меморандум (не был опубликован) 

На основании японо-корейского договора 40 года эры Мэйдзи, следующие пункты получат силу закона.

(1)　Будут созданы нижеперечисленные суды, состоящие из подданных Японии и Кореи.

 1 Один , находящийся в Кёнсоне или Сувоне.
 и  в суде должны быть подданными Японии.
Двое из  и пятеро из  должны быть подданными Японии.

 2 Три 
Один должен быть расположен в центре страны, один на севере и один — на юге.
Двое из судей, один из  и пятеро из секретарей должны быть подданными Японии.

 3 Восемь 
Каждый из судов должен быть расположен рядом со зданием своей  в бывших восьми 
 и  должны быть подданными Японии.
32 человека из всех адвокатов и 80 человек из всех секретарей должны быть подданными Японии; они будут размещены в соответствии с потребностями своей работы.
 4 Сто три 
Они должны быть расположены в значительных 
Один из адвокатов и один из секретарей в каждом из судов должен быть подданным Японии.

(2) Будут созданы следующие тюрьмы.

 Девять тюрем
Восемь тюрем будут расположены рядом с соответствующими окружными судами и одна — на островах.  должны быть подданными Японии.
Половина персонала тюрем, состоящего из  и их подчиненных, должна быть набрана из подданных Японии.

(3) Вооружённые силы Кореи будут расположены в соответствии с нижеследующим.

 Корейская армия, за исключением , предназначенного для охраны императора и других задач, будет расформирована.
 Обученные  будут назначены в армию Японии для дополнительного обучения, за исключением тех, кому необходимо остаться в армии Кореи.
 Для корейских солдат, проходящих подготовку с целью занятия офицерской должности, в Японии будут обеспечены соответствующие условия.

(4) Все, кто на момент подписания договора находятся на службе в Корее на должности  или  будут уволены.

(5) На следующие должности в  и  Кореи будут назначены подданные Японии.

  для каждого министерства
 
 Один  и один 
 Несколько  и  в кабинете министров.
 Несколько секретарей и помощников секретарей в каждом министерстве.
  в каждой провинции.
 Один  в каждой провинции
 Несколько  в каждой провинции

Вопросы о других назначении подданных Японии в ведомства финансов, полиции и прикладной науки будет решен в дальнейшем новым договором.

Договоры по алфавиту
Корейско-японские отношения
Международные договоры Японии
Международные договоры Кореи
Неравноправные договоры
Июль 1907 года
События 24 июля